Ел Бондо има више значења:

 Ел Бондо (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бондо (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику